ФБК является аббревиатурой:

 Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году.
 Финансовые и бухгалтерские консультанты —  российская аудиторско-консалтинговая компания.